Сергей Михайлович Савицкий (1897—1937) — участник Гражданской войны, комдив.

Биография 
Родился в украинской крестьянской семье. Окончил Златопольское сельскохозяйственное училище в 1914. Учился, но не окончил Кучеровское культурно-техническое училище. В апреле 1916 призван в царскую армию. В том же году окончил Киевскую школу прапорщиков. Участник Первой мировой войны.

После Февральской революции 1917 г. избран председателем полкового комитета. Последние чин и должность в старой армии — подпоручик, помощник начальника команды пеших разведчиков полка. Член РКП(б) с июня 1918, до этого состоял в украинской партии боротьбистов. В 1918 участвовал в партизанской борьбе против Директории на территории Киевской губернии. Был арестован и с октября 1918 находился в Лукьяновской тюрьме.

В Красной армии с марта 1919. Участник Гражданской войны, в ходе которой являлся с 1919 начальником штаба 1-й Украинской советской бригады, военкомом 6-й Украинской советской дивизии с марта по май 1919, членом РВС Украинского фронта с мая по июнь 1919, заведующим военным отделом, членом зарубежного бюро ЦК Компартии Украины с июля по декабрь 1919, заместителем председателя ревкома Правобережной Украины, заведующим оперативным отделом бюро по борьбе с бандитизмом на Украине с декабря 1919 по май 1920. С мая по декабрь 1920 начальник штаба 14-й кавалерийской дивизии. С декабря 1920 слушатель младшего курса Академии Генерального штаба РККА.

После Гражданской войны на ответственных командных и штабных должностях. В 1923 окончил Военную академию РККА. После прохождения годичной войсковой стажировки в июне 1924 был назначен начальником мобилизационного отдела штаба Украинского военного округа. С марта 1925 начальник 2-го отдела Организационно-мобилизационного управления Штаба РККА. С сентября 1926 начальник и военком объединённой Интернациональной военной школы коммунаров имени И. С. Уншлихта. С июля 1927 начальник и военком Иваново-Вознесенской пехотной школы. 

С января 1929 заместитель начальника штаба Среднеазиатского военного округа. С марта 1930 заместитель начальника 2-го управления Штаба РККА. С ноября 1930 начальник Командного управления РККА. С января 1935 начальник штаба Кавказской Краснознаменной армии (впоследствии Закавказского военного округа).

Арестован 12 мая 1937. Военной коллегией Верховного суда СССР 1 июля 1937 по обвинению во вредительстве и участии в военном заговоре приговорён к расстрелу. Приговор приведён в исполнение в тот же день. Определением Военной коллегии от 3 октября 1957 посмертно реабилитирован.

Звания 
 прапорщик;
 подпоручик;
 комдив (1935).

Награды 
 орден Красного Знамени (1921)

Примечания

Литература 
 Черушев Н. С., Черушев Ю. Н. Расстрелянная элита РККА (командармы 1-го и 2-го рангов, комкоры, комдивы и им равные). 1937—1941. Биографический словарь. М., 2012, с. 274—275.

Ссылки 
 Расстрелянное поколение

Подпоручики
Участники Первой мировой войны (Россия)
Участники Гражданской войны в России (красные)
Военачальники, репрессированные в СССР
Посмертно реабилитированные в СССР
Боротьбисты
Члены РКП(б)